Merelli è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Merello.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel bergamasco, con comparse anche a Venezia, Arezzo, Macerata e Roma.

Potrebbe derivare dal nomen latino Merellus oppure da soprannomi legati al termine latino merellus ("pedina") o al ligure merélu ("fragola"); potrebbe anche essere legato al toponimo Merello in provincia di Alessandria.

In Italia conta circa 412 presenze.

La variante Merello è tipicamente ligure, con comparse a Genova e Alassio.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani